Nils-Oloftjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nils-Oloftjärnen (Ore socken, Dalarna, 680109-146480), sjö i Rättviks kommun, 
Nils-Oloftjärnen (Ore socken, Dalarna, 680670-146418), sjö i Rättviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn